Margarites baxteri är en snäckart. Margarites baxteri ingår i släktet Margarites och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
baxteri